Boží hod nebo Hod Boží může být:
 Boží hod velikonoční čili slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoční neděle
 Boží hod svatodušní čili slavnost Seslání Ducha svatého – Svatodušní neděle
 Boží hod vánoční čili slavnost Narození Páně – 25. prosince

Externí odkazy